Лінкі Бошофф і Ілана Клосс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх перемогли Міма Яушовец і Вірджинія Рузічі.

Мартіна Навратілова і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши Рене Річардс і Betty Ann Stuart з рахунком 6–1, 7–6.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
1977 у жіночому тенісі
1977 в американському спорті